Wyspy w Kanadzie
 McLean Island (Nunavut)
 McLean Island (Saskatchewan)